Aba – jeden z aniołów zajmujących się sprawami ludzkiej seksualności. Dostojnik anielski, którego można przywołać za pomocą obrzędów kabalistycznych. Jednocześnie, anioł służebny Sarabotesa.

Zobacz też 
 Abalidot

Bibliografia 
 

Anioły